Черевички — зменш.-пестл. до черевики.
 Черевички — бот., розм. Однорічна трав'яниста рослина родини жовтцевих, що цвіте фіолетово-синіми, зрідка рожево-блакитними чи білувато-жовтими квітами; сокирки.
 Черевички — Paphiopedilum
 Зозулині черевички
 «Черевички» — коміко-фантастична опера П. І. Чайковського в 4-х діях 8 картинах.
 «Черевички» — анімаційний фільм 1982 року студії Київнаукфільм, режисер — Алла Грачова.